Айван Леинг (; ) — шотландский хоккеист на траве, нападающий; регбист. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908 года.

Биография 

Айван Леинг родился 18 августа 1885 года в британском городе Хоик в многодетной семье владельца фабрики.

В детстве обучался в семье, затем учился в Истборнском новом колледже и бельгийском Вервье.

Играл в хоккей на траве за «Хоуик».

В 1908 году вошёл в состав сборной Шотландии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Лондоне и завоевал бронзовую медаль, которая пошла в зачёт Великобритании. Играл на позиции нападающего, провёл 2 матча, забил 1 мяч в ворота сборной Германии.

Кроме того, играл за «Хоуик» и сборную Шотландии в регби, а также был членом Хоикского любительского клуба плавания.

Участвовал в Первой мировой войне. Поступил на службу в Лондонский полк, затем во 2-й батальон гвардии Колдстрима, где его старший брат Уолтер служил офицером. В 1916 году был направлен во Францию, участвовал в сражении на Сомме.

Погиб 30 ноября 1917 года в бою во французской коммуне Мец-ан-Кутюр, попав под пулемётный огонь немцев. Похоронен на местном кладбище.

Память 
В 2009 году Археологическое общество Хоика стало проводить ежегодный хоккейный матч между девушками местной школы, посвящённый Леингу.

Примечания 

Хоккеисты на траве Великобритании
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Хоккеисты на траве Шотландии
Участники Первой мировой войны (Великобритания)
Регбисты Шотландии
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1908 года
Спортсмены нескольких видов спорта
Игроки сборной Шотландии по регби
Игроки мужской сборной Шотландии по хоккею на траве